Гербы муниципальных образований России:
 Герб Арылахского наслега —наслег в Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Арылахского наслега — наслег в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Арылахского наслега — наслег в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Арылахского наслега — наслег в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Арылахского наслега — наслег в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия).